Il gruppo della molibdenite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della molibdenite 
 Drysdallite
 Jordisite
 Molibdenite
 Tungstenite

Note

Collegamenti esterni 
 

Molibdenite